Адміністративний устрій Володарського району (Донецька область)
 Адміністративний устрій Володарського району (Київська область)